Mužská dvouhra Croatia Open Umag 2022 probíhala ve druhé polovině července 2022. Do singlové soutěže umažského tenisového turnaje hraného na antuce nastoupilo dvacet osm hráčů. Obhájcem titulu byl Carlos Alcaraz.

Vítězem se stal druhý nasazený Ital Jannik Sinner, jenž ve finále zdolal španělskou nasazenou jedničku a obhájce titulu Carlose Alcaraze po třísetovém průběhu 6–7(5–7), 6–1 a 6–1. V probíhající sezóně si připsal premiérové turnajové vítězství, které představovalo jeho šestý titul na okruhu ATP Tour v kariéře. Sinner Španěla porazila podruhé během července, když ho předtím přehrál ve čtvrtém kole Wimbledonu, a zvýšil tak poměr vzájemné bilance na 2–1. Alcaraz již postupem do finále získal jistotu posunu na čtvrté místo žebříčku ATP.

Nasazení hráčů 
Čtyři nejvýše nasazení hráči obdrželi volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Croatia Open Umag
ATP Tour 2022